El postorbital és un dels ossos del crani dels vertebrats que forma una porció del sostre del dermatocrani i, sovint, un anell al voltant de l'òrbita.

Referències 
 Roemer, A. S. 1956. Osteology of the Reptiles. University of Chicago Press. pag. 772 
 Robert Lynn Carroll: Vertebrate Paleontology and Evolution. W. H. Freeman and Co., New York 1988.

Crani